Ротко — фамилия. Известные носители:

 Ротко, Марк (1903—1970) — американский художник.
 Ротко, Николай Алексеевич (1944—2021) — российский художник, действительный член Российской академии художеств (2019).
 Ротко, Фёдор Никитович (1923—1951) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.